Sezon 1975/76 2. Fußball-Bundesligi – 2. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w dwóch grupach: Nord (Północ) oraz Süd (Południe) i występowało w nich po 20 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrzowie grup awansowali bezpośrednio do Bundesligi, a wicemistrzowie grali w barażu o awans do Bundesligi. Cztery ostatnie drużyny z każdej grupy spadały do Amateurligi.

Nord (Północ)

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w grupie Nord w sezonie 1975/76 występowało 20 drużyn.

Tabela 

 Tennis Borussia Berlin awansowała do Bundesligi 1976/77.
 Borussia Dortmund wygrała swoje mecze barażowe i awansowała do Bundesligi 1976/77.
 Spandauer SV, DJK Gütersloh, SpVgg Erkenschwick i 1. FC Mülheim spadły do Amateurligi 1976/77.

Süd (Południe)

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w grupie Süd w sezonie 1975/76 występowało 20 drużyn.

Tabela 

 1. FC Saarbrücken awansował do Bundesligi 1976/77.
 1. FC Nürnberg przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w 2. Bundeslidze 1976/77.
 SSV Reutlingen 05, Eintracht Bad Kreuznach, 1. FC Schweinfurt 05 i 1. FSV Mainz 05 spadły do Amateurligi 1976/77. 
 * 1. FSV Mainz 05 nie otrzymał licencji na grę w 2. Bundeslidze 1976/77, dzięki czemu SSV Jahn Regensburg utrzymał się w 2. Bundeslidze.

Baraż o awans do Bundesligi 

 Borussia Dortmund wygrała mecze barażowe i awansowała do Bundesligi 1976/77.
 1. FC Nürnberg przegrał mecze barażowe i pozostał w 2. Bundeslidze 1976/77.

Baraż o awans do 2. Fußball-Bundesligi

Grupa Nord A 

 VfL Wolfsburg i Bonner SC awansowały do 2. Fußball-Bundesligi 1976/77.
 1. FC Bocholt pozostał w Amateurlidze 1976/77.

Grupa Nord B 

 Arminia Hannover i SC Herford awansowały do 2. Fußball-Bundesligi 1976/77.
 SC Union 06 Berlin pozostał w Amateurlidze 1976/77.

Grupa Südwest 

 Eintracht Trewir awansował do 2. Fußball-Bundesligi 1976/77.
 Wormatia Worms i Borussia Neunkirchen pozostały w Amateurlidze 1976/77.

Grupa Baden-Württemberg 

 BSV 07 Schwenningen awansował do 2. Fußball-Bundesligi 1976/77.
 SpVgg 07 Ludwigsburg, VfR Mannheim i FC 08 Villingen pozostały w Amateurlidze 1976/77.

Awans bez baraży

Zobacz też 
 Bundesliga 1975/76

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1975 w piłce nożnej
1976 w piłce nożnej
1975 w Niemczech
1976 w Niemczech